AESC steht als Abkürzung für:

 American Engineering Standards Committee, von 1919 bis 1928 Vorgänger von American National Standards Institute, US-amerikanische Stelle zur Normung industrieller Verfahrensweisen
 Automotive Energy Supply Corporation, ein 2007 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) von Nissan Motor, NEC und NEC Energy Devices
 Association of Executive Search Consultants, ist die 1959 gegründete weltweite Dachorganisation für Unternehmen im Executive Search

Abkürzung